České příjmení Průcha (Průchová), nebo Prucha (Pruchová) nosí více osobností:
 Adolf Průcha (1837–1885) – český varhaník a hudební skladatel
 Jaroslav Průcha (1898–1963) – český herec a režisér
 Jan Průcha (* 1934) – český edukační vědec, profesor UK
 Karel Průcha – více osob
 Petr Průcha (rozcestník) – více osob
 Vlasta Průchová (1926–2006) – česká zpěvačka

Prucha 
 Francis Paul Prucha (* 1921) – americký jezuita a historik
 Jindřich Prucha (1886–1914) – český malíř
 Leopold Prucha (* 1934, Vídeň) – předseda 10. vídeňského obvodu Favoriten

Česká příjmení